Dassanetch (auch Daasanech, Dassanech, Dasanetch, Daasanach und weitere Schreibweisen; Alternativbezeichnungen Geleb, Merille, Reshiat) bezeichnet:

 Dassanetch (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien und Kenia
 Dassanetch (Sprache), eine Sprache in Äthiopien und Kenia.